Giovanni Albani ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Albani (Metallbildhauer), italienischer Metallbildhauer 
 Giovanni Battista Albani († 1668), italienischer Landschaftsmaler